Onn peut faire référence à :
 Onn, la Cité Festive, qui fait suite à la ville d'Arrakeen sur Arrakis
 Llwyn Onn, un air traditionnel gallois.
 Mu isamaa, mu õnn ja rõõm (Ma patrie, mon bonheur et ma joie en estonien) est l'hymne national de l'Estonie
 Josiah Ng Onn Lam (né en 1980), un coureur cycliste sur piste malaisien
 Hussein Onn (1922-1990), le troisième premier ministre malais
 Dor Onn, joueur israélien de basket-ball en fauteuil roulant